Die Skiflug-Weltmeisterschaft 2024 soll nach Angaben der FIS in Bad Mitterndorf am Kulm, stattfinden, anstatt wie geplant in Harrachov, da die Čerťák kein gültiges FIS-Zertifikat mehr hat.

Einzelnachweise 

2024
Sportveranstaltung 2024
Sportveranstaltung in Bad Mitterndorf
Skispringen (Österreich)